

Mitologia 
 Anfinome – personaggio della mitologia greca, figlia di Pelia e sorella di Evadne ed Alcesti (dette Peliadi)
 Anfinome – personaggio della mitologia greca, altro nome di Polimela od Alcimede, madre di Giasone
 Anfinome – personaggio della mitologia greca, una delle Nereidi citata da Omero nell'Iliade
 Anfinome – personaggio della mitologia greca, moglie di Arizelus e madre di Arpalione

Note